Le Jeu de la vérité est un film français réalisé par Robert Hossein en 1961.
 Le Jeu de la vérité une émission des années 1980 présentée par Patrick Sabatier.
 Le Jeu de la vérité est une pièce de théâtre de Philippe Lellouche, mise en scène par Marion Sarraut en 2005.
 Le Jeu de la vérité (Betrayals) est un téléfilm canadien réalisé par Nell Scovell en 2007.
 Le Jeu de la vérité est un film français réalisé par François Desagnat en 2014.